Трон:
 Трон — богато отделанное кресло на специальном возвышении как место монарха во время торжественных церемоний.
 «Трон» — фантастический кинофильм в стиле киберпанк 1982 года режиссёра Стивена Лисбергера.
 «Трон» — аркадная компьютерная игра, созданная в 1982 году по мотивам одноимённого фильма.
 «Трон» — медиафраншиза, включающая в себя фильмы, мультсериал, компьютерные игры, книги и комиксы. 
 Трон — один из главных героев в фильмах «Трон» и «Трон: Наследие».

Персоналии:
 Трон, Андре (André Tronc, род. 1929) — французский кёрлингист.

См. также 
 «Трон: Восстание» — научно-фантастический мультсериал, снятый режиссёром Чарли Бином в 2012—2013 гг.
 «Трон: Наследие» — научно-фантастический фильм, снятый режиссёром Джозефом Косински в 2010 году. Является продолжением фильма «Трон» 1982 года.
 TRON 2.0 — компьютерная игра 2003 года, действие которой происходит спустя 20 лет после событий фильма «Трон».
 Tron: Evolution — компьютерная игра 2010 года, выпущенная в качестве приквела к фильму «Трон: Наследие».
 Троны (ангелы)
 Трон в крови
 Проект TRON — операционная система реального времени с открытым исходным кодом ядра.
 Трон, Соломон Абрамович (1872—1969) — русский и американский инженер.